Mihai Constantin ist der Name folgender Personen:

* Mihai Constantin, eigentlicher Name von Mihu Antin (* 1947), rumänischer Schriftsteller
 Mihai Constantin (Schauspieler) (* 1964), rumänischer Schauspieler 
 Mihai Constantin (Moderator) (* 1976), rumänischer Fernsehmoderator